Deschutes River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Deschutes River (Columbia River), Nebenfluss des Columbia River in Oregon
 Deschutes River (Washington)
 Little Deschutes River, ein Zufluss des Deschutes River in Oregon